distribució uniforme contínua, família de distribucions de probabilitat per a variables aleatòries contínues.
 distribució uniforme discreta, distribució de probabilitat que considera un nombre finit de valors amb la mateixa probabilitat.
 distribució uniforme multidimensional, on s'estén a  la distribució uniforme contínua.